Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Pogonowski (ur. 1919, zm. 2017) – prawnik, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Franciszek Jan Pogonowski (ur. 1891, zm. 1976) – inżynier, oficer Armii Krajowej
 Iwo Cyprian Pogonowski (ur. 1921, zm. 2016) – inżynier, publicysta polonijny
 Jan Pogonowski (ur. 1823, zm. 1897) – notariusz, naczelnik miasta Rzeszowa
 Jerzy Pogonowski (ur. 1951) – matematyk, językoznawca i logik
 Piotr Pogonowski (ur. 1973) – prawnik
Stanisław Pogonowski (ur. 1898, zm. 1934) – chorąży Legionów Polskich i Wojska Polskiego
 Stefan Pogonowski (ur. 1895, zm. 1920) – porucznik piechoty
 Zygmunt Pogonowski (ur. 1914, zm. 1995) – rzemieślnik, poseł na Sejm PRL